Unico steht für:

 L’UniCo, Campusradio der Universität Paderborn
 Unico Manninga (1529–1588), ostfriesischer Häuptling
 Unico von der Groeben (1861–1924), deutscher Diplomat, Standesherr und Parlamentarier